Иван Иванович Ушак (1874 — не ранее 1919) — генерал-майор, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Лютеранин. Получил домашнее образование.

В 1896 году окончил Виленское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду и был выпущен подпрапорщиком в 97-й пехотный Лифляндский полк. 3 ноября 1896 года произведен в подпоручики с переводом в 117-й пехотный Ярославский полк. Произведен в поручики 15 апреля 1901 года, в штабс-капитаны — 20 сентября 1904 года. Окончил два класса Николаевской академии Генерального штаба.

С началом русско-японской войны, 7 октября 1904 года переведен в 24-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. Был ранен, за боевые отличия награжден орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, а также произведен в капитаны. 26 февраля 1909 года произведен в подполковники на вакансию, с переводом в 7-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. 4 июля 1909 года переведен в 22-й Восточно-Сибирский стрелковый полк, а 28 ноября 1911 года — в 112-й пехотный Уральский полк. 6 мая 1914 года произведен в полковники на вакансию, с переводом в 3-й пехотный Нарвский полк, в рядах которого и вступил в Первую мировую войну. Пожалован Георгиевским оружием

Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

10 ноября 1915 года переведен в 24-й Сибирский стрелковый полк. 14 апреля 1916 года назначен командиром 445-го пехотного Темниковского полка, а 30 апреля 1917 года произведен в генерал-майоры на основании Георгиевского статута.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России в составе Добровольческой армии и ВСЮР. С 18 ноября 1918 года состоял в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР. 10 января 1919 года назначен командиром Кавказского офицерского полка, в каковой должности оставался до октября 1919 года. Дальнейшая судьба неизвестна.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 23.04.1906)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1910)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (ВП 6.06.1914)
 Орден Святой Анны 2-й ст. «за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий» (ВП 9.05.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 5.08.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 29.08.1916)
 Георгиевское оружие (ВП 29.08.1916)

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 588.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 

Выпускники Виленского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Генерал-майоры (Российская империя)
Генерал-майоры России (Белое движение)